Henryk Zieliński (1920–1981) – profesor historii
 Henryk Zieliński (1925–2012) – profesor nauk technicznych (1971) i polityk
 Henryk Zieliński (1927–2020) – polski krytyk filmowy, redaktor naczelny Ekranu
 Henryk Zieliński (ur. 1960) – duchowny rzymskokatolicki
 Henryk Zieliński – profesor nauk medycznych (2011), pracownik naukowy Wojskowego Instytutu Medycznego
 Henryk Zieliński – profesor nauk rolniczych (2011), pracownik naukowy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 Henryk Zieliński – dźwiękowiec i reżyser

Przypisy